Энтрена ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Логроньо. Занимает площадь 21,03 км². Население — 1490 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 13 км.

Покровителем города считается святой Кристобаль.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento
 Ficha municipal, Gobierno de La Rioja
 C.R.A. Moncalvillo

Муниципалитеты Риохи